Charles Chincholle (1845-1902), journaliste et écrivain français ;
 Thierry Chincholle (1966-), joueur de Scrabble français.